

Toponyme 

 Rigny, commune française, dans le département de la Haute-Saône.
 Rigny-Ussé, commune française du département d'Indre-et-Loire.
 Rigny, ancienne commune d'Indre-et-Loire, fusionnée dans la commune de Rigny-Ussé.
 Rigny-sur-Arroux, commune française dans le département de Saône-et-Loire.
 Rigny-le-Ferron, commune française dans le département de l'Aube.
 Rigny-la-Nonneuse, commune française dans le département de l'Aube. 
 Rigny-la-Salle, commune française dans le département de la Meuse.
 Rigny-Saint-Martin, commune française dans le département de la Meuse.

Personnalités 

 Henri de Rigny (1782-1835), vice-amiral et ministre français.
 Alexandre Gaulthier de Rigny (1790-1873), général français.

Noms dérivés 
 Rue de Rigny, voie du  de Paris.